Данмор има више значења:
 Данмор (Кентаки)
 Данмор (Пенсилванија)